Callejón (spanisch für „Gasse“) ist ein spanischer Familienname.

Namensträger 
 Eduardo Propper de Callejón (1895–1972), spanischer Diplomat
 José Callejón (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Juan Miguel Callejón (* 1987), spanischer Fußballspieler
 María Luisa Balaguer Callejón (* 1953), spanische Verfassungsrechtlerin

Weiteres 
 Callejón de Huaylas, Gebirgstal in Peru
 Callejon, deutsche Metalcore-Band

Familienname
Spanischer Personenname